Supervuoto di Eridano – ipotetica regione dello spazio, collegata alla Macchia fredda nella radiazione cosmica di fondo
 Vuoto del Bootes – regione dello spazio, di forma vagamente sferica, quasi vuota e priva di galassie